désigne :

Littérature 
 Horatio un personnage de Hamlet de William Shakespeare

Toponymes 

 Horatio, une ville de l’Arkansas ;
 Horatio, une localité non incorporée de Pennsylvanie ;
 Horatio, une localité non incorporée de Caroline du Sud.